Cabelo-de-vénus é o nome comum dado às seguintes espécies vegetais:
 Adiantum capillus-veneris
 Adiantum raddianum

Desambiguações de espécies